Planetarium  – album di Pete Namlook e i New Composers del 1998
 Planetarium  – singolo dei Plastic Tree del 2001
 Planetarium  – singolo di Ai Ōtsuka del 2005
 Planetarium  – album dei Venegoni & Co del 2007
 Planetarium  – film del 2016 diretto da Rebecca Zlotowski

Pagine correlate 
 Planetario